

Гайд-Парк — місто, штат Нью-Йорк
 Гайд-Парк — місто, штат Пенсільванія
 Гайд-Парк — місто, штат Юта
 Гайд-Парк — місто, штат Вермонт
 Гайд-Парк — селище, штат Вермонт
 Гайд-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гайд-Парк — переписна місцевість в окрузі Беркс, штат Пенсильванія

Див. також 
 Гайд-парк (значення) — назва парків у декількох населених пунктах.